Thạnh Hóa (huyện in Long An)
 Thạnh Hóa (Thạnh Hóa, Long An)